Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2006./07. igrana u tri skupine - Istok, Jug i Zapad.

Istok

Majstorica za prvaka 3. HNL Istok

Jug

Zapad

Kvalifikacije za 2. HNL

Poveznice 
 1. HNL 2006./07.
 2. HNL 2006./07.
 4. HNL 2006./07.
 5. rang HNL-a 2006./07.
 6. rang HNL-a 2006./07. 
 7. rang HNL-a 2006./07. 
 8. rang HNL-a 2006./07. 
 Hrvatski nogometni kup 2006./07.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2006./07.
  

2006./07. 
 3